Lanske ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Lanske, österreichische Biologin und Hochschullehrerin
 Hermann Lanske (1927–1979), österreichischer Produzent, Drehbuchautor und Fernsehregisseur